George Florescu – calciatore rumeno
 Ion Emanuel Florescu – politico e militare rumeno
 Radu Florescu – accademico rumeno